Jaman ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Jaman District, ein ehemaliger Distrikt in Ghana
 Jaman North District, ein Distrikt in der Brong-Ahafo Region in Ghana
 Jaman South District, ein Distrikt in der Brong-Ahafo Region in Ghana
 Col de Jaman, ein Alpenpass in der Westschweiz
 Dent de Jaman, ein Berg in der Westschweiz
 Jaman-Tunnel, ein Eisenbahntunnel, der den Col de Jaman unterquert
 Station de Jaman, Haltestelle der Zahnradbahn Montreux–Glion–Rochers-de-Naye

Jaman ist der Familienname folgender Personen:
 Saša-Lela Barišić-Jaman (* 1982), slowenischer Handballspieler

Siehe auch:
 Yaman